Dávid Verrasztó – nuotatore ungherese
 Evelyn Verrasztó – nuotatrice ungherese
 Zoltán Verrasztó – ex nuotatore ungherese